Kesteloot bezeichnet:

 Kesteloot (Adelsgeschlecht), ein preußisches Adelsgeschlecht

folgende Personen:

 Ernst von Kesteloot, preußischer Generalmajor